

Musica 
 Helicopter Girl – cantautrice e produttrice discografica scozzese
 Helicopter – singolo dei Bloc Party del 2004
 Helicopter – singolo di Martin Garrix e Firebeatz del 2004
 Helicopter – singolo delle CLC del 2020

Televisione 
 Avventura in elicottero (Helicopter) – episodio della quarta stagione della sitcom Drake & Josh
 Incontro l'elicottero (Helicopter) – episodio della prima stagione della serie televisiva per bambini Teletubbies